Effusie (natuurkunde), het proces waarbij gas door een heel klein gaatje of door een poreuze wand ontsnapt uit een vat
 Effusie (geneeskunde), het doorlekken van (lichaams)vloeistoffen naar een lichaamsholte of ander weefsel
 Effusie (vulkanisme), een type vulkaanuitbarsting